Abaixo a listagem dos Grupos de Marcas de Automóveis:

Maiores Grupos de Fabricantes de Automóveis do mundo

Outros Grupos de Fabricantes de Automóveis

Ver Também

Fabricantes de automóveis